Het ATP-toernooi van Ostrava (officieel het IPB Czech Indoor) van 1995 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober in de Tsjechische stad Ostrava.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Ostrava
ATP-toernooi van Ostrava